Indonesië
 Leces (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Leces (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java